

Patronymes 
Jonsson est un patronyme d'origine suédoise porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Bo Jonsson Grip (-1386) sénéchal du Royaume de Suède.
 Gustaf Jonsson (1903-1990), fondeur suédois.
 Gustaf Adolf Jonsson (1879-1949), tireur sportif suédois.
 Hans Jonsson (1973-) joueur de hockey sur glace suédois.
 Helena Jonsson (1984-), biathlète suédoise.
 Henry Jonsson (1912-2001) athlète suédois.
 Ingrid Jonsson (1959-), arbitre de football suédoise.
 Jonas Jonsson (1903-1996), tireur sportif suédois.
  (voir la liste)
 Magnus Jonsson (1982-), biathlète suédois.
  (voir la liste)
 Niklas Jonsson (1969) fondeur suédois.
 Owe Jonsson (1940-1962), athlète suédois, spécialiste du sprint.
 Sune Jonsson (1930-2009), photographe social, écrivain et artiste suédois.
 Tomas Jonsson (1960-) joueur de hockey sur glace suédois.

Jónsson est un patronyme islandais porté notamment par les personnalités suivantes :
 Arnar Jónsson (1943-), acteur islandais
 Arngrímur Jónsson, érudit islandais
 Bjarni Jónsson (1920-20161), mathématicien islandais
 Eggert Jónsson (1988-), footballeur islandais
 Einar Jónsson (1874-1954), sculpteur islandais
 Finnur Jónsson (1858-1934), philologue islandais
 Gisèle Jónsson (1923-2013), botaniste française
 Gunnar Steinn Jónsson (1987-), joueur de handball islandais
 Guðbjörn Jónsson (1921-2007), joueur puis entraîneur islandais de football,
 Hjálmar Jónsson (1980-), footballeur islandais
 Ingvar Jónsson (1989-), joueur de football islandais
 Kristinn Jónsson (1990-), footballeur islandais
 Kristinn Rúnar Jónsson (1964-), joueur puis entraîneur islandais
 Oddur Jönsson Hjaltalín (1782-1840), médecin et botaniste islandais 
 Óli B. Jónsson (1918-2005), footballeur islandais
 Ray Jónsson (1979-), footballeur international philippin
 Ríkharður Jónsson (1929-2017), footballeur puis entraîneur islandais
 Sævar Jónsson (1958-), footballeur islandais
 Sigurjón Jónsson (1909-2005), joueur puis entraîneur islandais de football
 
 Todi Jónsson (1972-), international de football féroïen

Voir aussi 
 Jönsson
 Jónsson

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme islandais